Gedge ist der Familienname folgender Personen:

 George Gedge (* 1930), australischer Leichtathlet
 Pauline Gedge (* 1945), neuseeländische Schriftstellerin